Pojem uzel, zdrobněle také uzlík nebo uzlíček má více významů:

 uzel – spojení dvou či více dlouhých a ohebných těles (např. lan, provazů, nití, stuh, kabelů apod.)
 odvozené slovo zauzlení pak označuje (obvykle nevhodný) propletenec různých uzlů
 ambulanční uzel, ambulanční spojka, čtvercový uzel, Herkulův uzel, plochý uzel, rovný uzel, soukenický uzel – druh uzlu
 gordický uzel – druh uzlu
 osmičkový uzel – druh uzlu
 Prusíkův uzel – druh uzlu
 vůdcovský uzel – druh uzlu
 uzlík – malý uzel nebo také malý raneček se zauzlovaným vrškem
 síťový uzel – uzel v počítačových sítích
 uzel (jednotka) – jednotka rychlosti v mořeplavbě
 uzel (astrodynamika) – průsečík oběžné dráhy se zvolenou rovinou (výstupný a sestupný uzel)
 lunární uzel – průsečík oběžné dráhy Měsíce a roviny ekliptiky
 uzel křivky – bod křivky v geometrii
 uzel (teorie grafů) – vrchol grafu v teorii grafů
 uzel (vlna) – uzel stojaté vlny
 tepelný uzel – odborný metalurgický pojem
 dopravní uzel – místo, kde se setkávají různé dopravní cesty 
 železniční uzel – místo, kde se vzájemně křižují a proplétají různé železniční tratě
 letecký uzel – místo, kde se setkávají různé letecké linky z mnoha směrů 
 uzlový bod – obecné společenské označení důležitého místa nebo nějakého významného časového bodu
 uzel, bulbus glandis – erektilní tkáňová struktura na penisu psovitých šelem
 sinoatriální uzel, nodus sinuatrialis – část převodního systému srdečního
 atrioventrikulární uzel, síňokomorový uzel, nodus atrioventricularis – část převodního systému srdečního
 uzel (topologie) – matematický objekt teorie uzlů

sídla
 kanton Uzel, Canton d'Uzel – francouzský kanton v Bretani
 Uzel (obec) – francouzská obec v Bretani
 Grâce-Uzel – francouzská obec v Bretani

lidé
 Ahmet Uzel (1930–1998) – turecký skladatel
 Jindřich Uzel (1868–1946) – český zoolog, entomolog, fytopatolog a vysokoškolský profesor
 Nezih Uzel (1938–2012) – turecký novinář
 Radim Uzel (1940–2022) – český gynekolog a sexuolog

Související články 
 uzlík, nodulus – drobný hrbolek
 mízní uzlina, nodus lymphaticus – orgán lymfatické soustavy

Externí odkazy